Die FA Women′s Super League 2014 war die vierte Austragung der höchsten britischen Frauenfußballliga FA WSL. Sie wird unter dem Dach der Football Association organisiert.  Die Saisons werden von April bis Oktober eines Jahres durchgeführt.

Sie wird seit diesem Jahr in zwei Ligaebenen mit acht bzw. zehn Mannschaften ausgetragen, zwischen denen es einen direkten Auf- bzw. Absteiger gibt.

Der Meister und der Vizemeister qualifizierten sich für die UEFA Women’s Champions League 2015/16.

Teilnehmer 
An der Liga nahmen sieben Mannschaften des Vorjahres teil. Die letztplatzierten Doncaster Rovers Belles wurden in die neugeschaffene WSL 2 eingruppiert, was einem Abstieg gleichkam. Sie wurden durch die Manchester City Women ersetzt. Die Mannschaft der Lincoln Ladies wurde von Lincoln nach Nottingham verlegt und in Notts County Ladies FC umbenannt. Dadurch waren in der WSL1 wieder acht Mannschaften am Start.

Tabelle der WSL 1 
Quelle:FA

| style="vertical-align:top" |

|}

Tabelle der WSL 2 

Quelle: FA

Die WSL 2 war neu geschaffen worden. Die letztplatzierten der WSL 2013 Doncaster Rovers Belles wurden um neun weitere Mannschaften ergänzt.

| style="vertical-align:top" |

|}

Siehe auch 
 FA WSL Continental Tyres Cup

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014